Woenselse Watermolen (molen), een verdwenen watermolen in Woensel (Eindhoven), Nederland
 Woenselse Watermolen (buurt), een buurt in Woensel (Eindhoven), Nederland